Ricky Martin – portorykański piosenkarz
 Ricky Martin – debiutancki album Ricky’ego Martina, wyd. 1991
 Ricky Martin – album Ricky’ego Martina, wyd. 1999
 Ricky Martin 17 – album Ricky’ego Martina, wyd. 2008